César Mercado ist der Name folgender Personen:

* César Mercado (Leichtathlet) (* 1959), puerto-ricanischer Marathonläufer
 César Mercado (Diplomat) (1975/1976–2010), nicaraguanischer Diplomat